Pyramid Rock kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Pyramid Rock (ö i Antarktis),

Kina 

 Pyramid Rock (klippa i Kina), 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar